Myljatyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Myljatyn (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Myljatyn (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Myljatyn (Iwanytschi)